Балакаев — фамилия; имеет женскую форму Балакаева.
 Балакаев, Алексей Гучинович (1928—1998) — калмыцкий поэт, драматург, переводчик, народный писатель Калмыкии.
 Балакаев, Маулен Балакаевич (1907—1995) — советский и казахстанский учёный-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН Казахстана.